14-й чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Ленинграде с 23 марта по 16 апреля 1952 года по круговой системе. 

Для привлечения наибольшего количества квалифицированных шашистов, начиная с этого чемпионата, стали проводиться четвертьфиналы, полуфиналы и финальный турнир. Два четвертьфинала прошли в Горьком и Минске. В Горьком соревновались 15 спортсменов, в Минске - 16. Четвертьфиналы определили участников полуфиналов из кандидатов в мастера спорта и перворазрядников — Сергей Данилин, Ефим Семёнов, И. Фонтуренко, Г. Гросс, И. Бернштейн, Борис Ковельман из горьковского четвертьфинала и И. Хечумов, В. Иванов, А. Рокитницкий, Михаил Сычёв, Б. Шнер из минского. Вместе с мастерами спорта они участвовали в трёх полуфиналах, прошедших в Киеве, Ленинграде и Ташкенте.

В киевском полуфинале участвовали 5 мастеров спорта, 9 кандидатов и три перворазрядника. В ленинградском полуфинале участвовали 10 мастеров спорта, 7 кандидатов и один перворазрядник. 6 мастеров спорта и 12 кандидатов играли в ташкентском полуфинале.

Чемпионом страны стал Борис Блиндер, второе место занял Марат Коган, третье — Зиновий Цирик.

Турнирная таблица 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Литература 
 XIV и XV первенства СССР по шашкам / [Авт.-сост. А. И. Дрябезгов, А. М. Сидлин]. — М. : Физкультура и спорт, 1955. — 352 с.
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
1952 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Март 1952 года
Апрель 1952 года
1952 год в Санкт-Петербурге